Catch as Catch Can bezeichnet:

Catch Wrestling, auch als Catch-As-Catch-Can-Wrestling bezeichnet, eine Art des Ringens
Catch as Catch Can (Album), ein Album von Kim Wilde aus dem Jahr 1983
Catch as Catch Can: The Collected Stories and Other Writings von Joseph Heller
Catch as Catch Can (1937), ein britischer Film
Catch as Catch Can (1967), ein italienischer Film